«Tratado de Florencia» puede referirse a:

Historia 
 Tratado de Florencia (1439).
 Tratado de Florencia (1557), en el que Felipe II de España y Cosme I de Médici, duque de Florencia, acordaron la creación del Estado de los Presidios.
 Tratado de Florencia (1801), por el que el reino de Nápoles pactaba su rendición a los ejércitos franceses de Napoleón.
 Tratado de Florencia (1844), por el que se detallaban las reversiones del ducado de Parma a la casa de Borbón-Parma y del ducado de Lucca al gran ducado de Toscana;
 o el Tratado de Florencia (1913), en el que quedaron definidas las fronteras de Albania.

Véase también 
 Tratado_de_Florencia, .